Mikulicz (herb szlachecki)
 (1892–1966) – niemiecki profesor, ginekolog
Jan Mikulicz-Radecki (1850–1905) – niemiecko-polski chirurg
Janusz Mikulicz (1951–2015) – polski działacz samorządowy i polityk
Jelena Mikulicz (ur. 1977) – białoruska wioślarka
Semen Mikulicz (XVI w.) – dworzanin królewski
Sergiusz Mikulicz (ur. 1932) – polski historyk i dyplomata
Valerian Mikulicz-Radecki (1855–1910) – tytularny marszałek polny porucznik cesarskiej i królewskiej Armii
Witold Radecki-Mikulicz (1891–1979) – polski oficer
Władimir Mikulicz (1920–2000) – sowiecki polityk

Zobacz też 
 Mikulicz-Radecki